Beulah ist im Hebräischen das Wort für Verheiratet. In  wird es als Name für das gelobte Land Israels verwendet. In manchen Bibelübersetzungen, z. B. in der englischen King-James-Bibel, wird der Begriff im Hebräischen gelassen, weshalb es auch im englischen Sprachgebrauch gelegentlich als Synonym für das verheißene Israel verwendet wird.

Benennungen 
Nach Beulah (gelobtes Land) sind mehrere Orte benannt:

in Australien:
 Beulah (Tasmanien)
 Beulah (Victoria)

in Wales:
 Beulah (Ceredigion)
 Beulah (Powys)

in den Vereinigten Staaten:
 Beulah (Alabama)
 Beulah (Colorado)
 Beulah (Iowa)
 Beulah (Kansas)
 Beulah (Massachusetts)
 Beulah (Michigan)
 Beulah (Mississippi)
 Beulah (Missouri)
 Beulah (North Dakota)
 Beulah (Wyoming)

im NRHP gelistete Objekte:
 Beulah Baptist Church, in Alexandria, Virginia, ID-Nr. 03001424
 Beulah Cemetery, in Vicksburg, Mississippi, ID-Nr. 92001404
 Beulah Church of Christ Cemetery, in Welcome, North Carolina, ID-Nr. 84001995
 Beulah Grove Lodge No. 372, Free and Accepted York Masons-Pleasant Grove School, in Douglasville, Georgia, ID-Nr. 09001301
 Beulah Lodge, in Dawson Springs, Kentucky, ID-Nr. 88002718
 Beulah Methodist Episcopal Church, in Falls City, Oregon, ID-Nr. 02001638
 Beulah Presbyterian Church, in Churchill, Pennsylvania, ID-Nr. 75001606
 Beulah School, in Beulah, North Dakota, ID-Nr. 97001200

Beulah als Vorname 
Beulah kommt auch als Vorname vor:
 Beulah Bondi (1888–1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Beulah Quo (1923–2002), US-amerikanische Schauspielerin
 Beulah Louise Henry (1887–1973), US-amerikanische Erfinderin
 Beulah Stevenson (1890–1965), amerikanische Künstlerin

Siehe auch 
 Beulah Township
 Beulah Heights
 Beulah Land
 Beulah College (Tonga), theologische Hochschule in Tongatapu, Tonga
 Piula Theological College

Biblisches Thema